Металева пластинка або дерев'яна дощечка з написаним на ній номером, що прикріплюється до стійки гірничої виробки для позначення маркшейдерського пункту.
 Візирна мітка у виді пластини з малюнком, симетричним щодо осі обертання пластини, установлювана на стандартній підставці над або під маркшейдерським пунктом.
 Світлова візирна мітка, спроєктована на поверхню, що екранує, використовувана для маркшейдерських вимірів (світлова марка).

Маркшейдерія